Zawody w biathlonie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbyły się w dniach 13 – 26 lutego 2010 roku. Biathloniści po raz osiemnasty rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.

Zawodnicy i zawodniczki walczyli w pięciu konkurencjach: w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym, biegu masowym i sztafecie. Łącznie rozdanych zostało dziesięć kompletów medali. Zawody odbyły się w Whistler, położonym około 125 km na północ od Vancouver, miasta-organizatora ZIO 2010. Zaliczały się jednocześnie do cyklu Pucharu Świata w sezonie 2009/2010.

Medaliści poprzednich igrzysk

Mężczyźni

Kobiety

Terminarz

Wyniki

Kobiety

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Bieg masowy

Sztafeta

Mężczyźni

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Bieg masowy

Sztafeta

Składy

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
  
  

!